Villa Pisani ist der Name folgender Gebäude in Italien:

 Villa Pisani (Bagnolo di Lonigo)
 Villa Pisani (Lonigo)
 Villa Pisani (Montagnana)
 Villa Pisani (Stra)